Coprates ist:
 antiker Name des Dez (Fluss), 400 km langer Fluss im Südiran
 Coprates (Gradfeld), Gradfeld auf dem Mars